В криптографии PKCS - это аббревиатура от Public Key Cryptography Standards (стандарты криптографии с открытым ключом), разработанные и опубликованные .

PKCS — это спецификации, выработанные  в сотрудничестве с разработчиками систем безопасности всего мира с целью ускорения разработки криптографии с открытым ключом. Впервые опубликованные в 1991 году как результаты встреч небольшой группы первых приверженцев технологии публичного ключа, документы PKCS стали широко использоваться. Вклад из серии PKCS стал частью многих формальных и де-факто стандартов, включая документы ANSI X9, PKIX, SET, S/MIME и SSL.

Дальнейшая разработка PKCS происходит через дискуссии в списке рассылки и на семинарах.

См. также 
 
 ASN.1
 Стандарты криптографии

Примечания

Ссылки 
 RSA Security’s page on PKCS.

Стандарты криптографии
Криптография с открытым ключом